Ci sono due dighe sul fiume Çubuk in Turchia:
 la diga di Çubuk I messa in servizio nel 1936
 la diga di Çubuk II messa in servizio nel 1964